Ю́рий Фила́тов:
 Филатов, Юрий Александрович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Филатов, Юрий Анатольевич (род. 1957) — российский дипломат.
 Филатов, Юрий Михайлович (1931—2022) — советский и российский нейрохирург, член-корреспондент РАМН и РАН.
 Филатов, Юрий Николаевич (род. 1948) — олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ.
 Филатов, Юрий Фёдорович (1937—2006) — Герой Социалистического Труда.